Onderdistrict in Indonesië
 Tualang (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Siak in de provincie Riau
Plaats in Indonesië
 Tualang (Meurah Mulia), een plaats in het regentschap Noord-Atjeh in de provincie Atjeh
 Tualang (Peureulak), een plaats in het regentschap Oost-Atjeh in de provincie Atjeh
 Tualang (Rundeng), een plaats in het regentschap Subulussalam in de provincie Atjeh
 Tualang (Serba Jadi), een plaats in het regentschap Oost-Atjeh in de provincie Atjeh
 Tualang (Seuruway), een plaats in het regentschap Aceh Tamiang in de provincie Atjeh
 Tualang (Padang Hulu), een plaats in het regentschap Tebing Tinggi in de provincie Noord-Sumatra
 Tualang (Perbaungan), een plaats in het regentschap Serdang Bedagai in de provincie Noord-Sumatra
 Tualang (Siempat Nempu Hulu), een plaats in het regentschap Dairi in de provincie Noord-Sumatra
 Tualang (Lengkiti), een plaats in het regentschap Ogan Komering Ulu in de provincie Zuid-Sumatra